

Persone
 Alessandra Cassani (1975) – ex nuotatrice italiana
 Arturo Alejandro Salah Cassani (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 Claudia Cassani (1974) – conduttrice radiofonica italiana
 Davide Cassani (1961) – ciclista italiano e CT della nazionale italiana
 Elena Cassani (1982) – dirigente sportiva ed ex calciatrice italiana
 Edgardo Cassani (1868-1936) – clarinettista, direttore d'orchestra e compositore italiano
 Enrico Cassani (1972) – ex ciclista italiano
 Francesco ed Eugenio Cassani – inventori e imprenditori italiani
 Lino Cassani (1869-1963) – presbitero, storico e archeologo italiano
 Lorenzo Cassani (1687-1767) – architetto italiano
 Luigi Cassani (1893-1946) – pittore e politico italiano
 Massimo Cassani (1966) – scrittore e giornalista italiano
 Mattia Cassani (1983) – ex calciatore italiano
 Nino Cassani (1930-2017) – scultore italiano
 Valerio Cassani (1922-1995) – calciatore italiano
 Zenzelino dei Cassani, italianizzazione del nome di Gancelin de Cassagnes (...-1334) – giurista francese

Altro
 Cassani 40 CV – prototipo di trattore agricolo